"Wingnut" (engelska för vingmutter) är en nedsättande benämning på personer som står långt till höger i politiska frågor och anses ha bristande verklighetsuppfattning och vara fyllda av osammanhängande floskler. Ordet är med största sannolikhet en förkortning av ordet right-wing nut (ungefär "högerknäppis" på svenska). Begreppet har fått stor spridning på Internet.

Se även
 Moonbat, motsvarande term om vänsteråsikter

Källor

Politiska termer
Skällsord